Кисслинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кисслинг, Рихард (1848—1919) — швейцарский скульптор.
 Кисслинг, Герхард (1922—2017) — немецкий хоккеист.
 Кисслинг, Конни (род. 1961) — швейцарская фристайлистка.
 Кисслинг, Ребекка (род. 1969) — американский пролайфер, правозащитник.
 Кисслинг, Удо (род. 1955) — немецкий хоккеист.
 Кисслинг, Штефан (род. 1984) — немецкий футболист.
 Кисслинг, Ханс-Иоахим (1912—1985) — немецкий востоковед.

См. также 
 Кислинг